Сакао — океанийский язык
 Сакао — село в Грузии (Онский муниципалитет края Рача-Лечхуми и Квемо-Сванетия)